Тюрин, Андрей:
 Тюрин, Андрей Николаевич - советский математик
 Тюрин, Андрей Викторович - российский политический деятель, глава муниципального округа района Перово.